V.League 1 (2009) – 26. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 7 lutego, a zakończył 23 sierpnia 2009 roku. Tytułu nie obroniła drużyna Becamex Bình Dương. Nowym mistrzem Wietnamu został zespół SHB Ðà Nẵng. Tytuł króla strzelców zdobyli Argentyńczyk Gastón Merlo (SHB Ðà Nẵng) oraz Brazylijczyk Lazaro de Souza (Quân Khu 4), którzy strzelili po 15 bramek.

Tabela końcowa 

Źródło: RSSSF

Baraż o awans/utrzymanie 

Zespół Nam Định FC utrzymał się w V.League 1, natomiast drużyna Cần Thơ FC pozostała w drugiej lidze.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie